Een verkeersweg:
 N649 (België)
 N649 (Frankrijk)
 N649 (Nederland), zie Provinciale weg 649

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing